Феминизација или ефеминација најчешће означава појаву женских особина понашања или женских секундарних ознака код мушкараца. Може бити хормонално или психогено условљена. Овај појам у савременом смислу допуњава се указивањем да неки сегменти или модели друштвене организације почињу да се „феминизирају“ односно да у њима већину запослених чине жене као што је нпр. феминизација школе и наставничког позива, феминизација медицине, социјалног рада.

Литература 
 

Феминизам